Plusieurs personnalités s'appellent Monet, la plus connue étant le peintre Claude Monet.

Patronyme 

Ce patronyme est un diminutif, par aphérèse, le plus souvent de .

 Amédée Monet (1890-1946) est un juge et un député québécois ;
 Claude Monet, peintre impressionniste ;
 Léon Monet (1836-1917), frère du peintre Claude Monet, industriel et collectionneur rouennais ;
 Emmanuelle Monet, musicienne française du groupe Dolly ;
 Georges Monet (1751-1802), général de brigade français ;
 Jacques Monet, historien canadien ;
 Jules Alexandre Monet (1810-1870), homme politique français ; 
 Lisa Billuart-Monet, réalisatrice de documentaire franco-belge ;
 Michel Monet (1878-1966), collectionneur d'art français ;
 Philibert Monet (1566-1643), lexicographe français
 Simonne Monet-Chartrand (1919-1993), écrivain canadien.

Personnage de fiction 
 Monet, personnage de la saga Alliance Pirate dans le manga One Piece

Divers 
 Monet, cratère à la surface de Mercure
 (6676) Monet, astéroïde

Noms dérivés 
 Monet-Goyon, marque de motos françaises datant du début du 
 , patronyme québécois

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme français